Владимирская ТЭЦ-2 — предприятие энергетики, расположенное в г. Владимир, входящее в состав ПАО «Т Плюс». Основная функция ТЭЦ — производство и распределение теплоэнергии.

История и Деятельность 
Владимирская ТЭЦ-2 начала строиться в 1958 году, в 1962 году была ведена в строй первая очередь станции. Работы второй очереди расширения ТЭЦ были завершены в 1972 году, а третьей очереди — в 1995 году.

Владимирская ТЭЦ-2 обеспечивает около 80 % потребности в тепловой энергии и 40 % потребности в электроэнергии города Владимира.

В составе сооружений две дымовые железобетонные трубы высотой 150 метров и две гиперболоидные градирни.

24 июля 2014 введена в строй парогазовая установка мощность 230 МВт.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания

Ссылки 

Газовые электростанции России
Электростанции Владимирской области